Melicertissa är ett släkte av nässeldjur. Melicertissa ingår i familjen Laodiceidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Melicertissa